Dan je lahko:
 dan, časovna enota
 Dan (borilne veščine), oznaka mojstrske stopnje pri azijskih borilnih veščinah.
 Dan (dnevnik), neodvisen politični dnevnik
 Dan (mesečnik), mesečnik, ki je izhajal v Trstu
 Dan (društvo), katoliško akademsko društvo v Pragi
 Dan (ime), moško osebno ime

Glej tudi 
 dani (razločitev)